Cernik (Brod-Posavina), een gemeente in de Kroatische provincie Brod-Posavina
 Cernik (Žumberak), een dorp in de Kroatische provincie Zagreb
 Černík, een plaats in Slowakije